The Perils of Pauline (1914), cinessérie muda, com Pearl White
 The Perils of Pauline (1933), cinessérie com Craig Reynolds
 The Perils of Pauline (1947), filme indicado ao Oscar de melhor canção em 1947
 The Perils of Pauline (1967), filme com Pat Boone

Desambiguações de cinema